Santana da Ponte Pensa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santana da Ponte Pensa (ort), São Paulo, 
 Santana da Ponte Pensa (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar